

Татті — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Татті — станційне селище, Меркенський район, Жамбильська область

Див. також 
 Таттинський сільський округ